Kreuzfeuer steht für:

 Kreuzfeuer, eine Militärtaktik
 Kreuzfeuer (Band), deutsche Rechtsrock-Band 
 Kreuzfeuer (Album), Studioalbum der deutschen Gruppe Subway to Sally
 Stralsund: Kreuzfeuer, deutscher Fernsehfilm von Lars-Gunnar Lotz (2015) 

Siehe auch:
 Crossfire